Microsoft Windows HPC Server 2008 — версия серверной операционной системы производства компании Microsoft. Выпущена 22 сентября 2008 года. В рейтинге за ноябрь 2008 года, опубликованном TOP500, система Windows HPC, созданная Шанхайским суперкомпьютерным центром, достигла максимальной производительности в 180,6 терафлопса и заняла 11 место в списке. В июне 2015 года это была единственная машина Windows, которая тогда заняла 436 человек, чуть-чуть сделала TOP500 (с закрытием Windows Azure раньше), а в ноябре 2015 года она покинула список, а затем все машины в списке, запущенном на Linux (98,8%), за исключением шести машин AIX Unix, где верхнее место занимает номер 208.

Примечания 

HPC